Diego Mateo puede referirse a las siguientes personas:

 Diego Mateo Alustiza, futbolista argentino;
 Diego Mateo Zapata, filósofo y médico español;
 Diego Mateo (yudoca), yudoca dominicano.